Би́дструп () — датская фамилия.

Известные гостили:
 Бидструп, Херлуф (1912—1988) — датский художник-карикатурист и общественный деятель, коммунист.
 Бидструп, Лене (род. 1966) — датская кёрлингистка.
 Бидструп, Мадс (род. 2001) — датский футболист.
 Бидструп, Яне (род. 1955) — датская кёрлингистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1998 года.